Соревнования женщин по плаванию на дистанции 50 метров вольным стилем на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 12 по 13 августа на Олимпийском водном стадионе.

Пернилле Блуме, которая ранее не завоевала ни одной личной награды на чемпионатах мира и Европы, неожиданно победила на дистанции и принесла Дании первое золото в плавании за 68 лет. Американская пловчиха Симона Мануэль, ставшая олимпийской чемпионкой на дистанции 100 метров вольным стилем, завоевала серебро с результатом 24,09, лишь 0,02 сек уступив Блуме. Белорусская пловчиха Александра Герасименя, выигравшая на Олимпиаде 2012 года в данной дисциплине серебро, завоевала бронзу с рекордом страны 24,11 сек.

Медалисты

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Предварительные заплывы

Полуфиналы

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Ссылки 
 Результаты на rio2016.com
 Denmark gets first gold as Blume wins 50m freestyle